Minoprio ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Anton Minoprio (1798–1880), deutscher Tabakhändler und Abgeordneter
 Heinrich Franz Joseph Minoprio, Mitglied der Gesetzgebenden Versammlung der Freien Stadt Frankfurt